Murray River peut désigner différents cours d'eau :
 Murray River, un des principaux cours d'eau australiens ;
 Murray River, une importante rivière d'Australie-Occidentale ;
 Murray River, un cours d'eau mineur de l'île Stewart en Nouvelle-Zélande.

Murray River est également une localité canadienne de l'Île-du-Prince-Édouard.